Cour é o nome ou parte do nome de diversas comunas da França:

 Cours (Deux-Sèvres)
 Cours (Lot) - no departamento de Lot.
 Cours (Lot-et-Garonne) - no departamento Lot-et-Garonne.
 Le Cours - no departamento de Morbihan.

Desambiguação